Артамоново — название населённых пунктов в России:

 Артамоново — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Артамоново — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Артамоново — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Артамоново — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.